La Temporada 2002 de Fórmula Nissan 2000 es la primera edición de este campeonato siendo la categoría antesala de la Temporada 2002 de Fórmula Nissan V6 dentro de las World Series by Nissan. Los coches usados en esta categoría son los Coloni Nissan CN1/C usados en la Temporada 2001 del Open by Nissan con 230 CV de potencia.

Calendario 
Tests

Temporada

Escuderías y pilotos participantes

Clasificaciones

Pilotos 

 Sistema de puntuación:

Escuderías 

World Series by Renault
Deportes de motor en 2002